Ordine nazionale al merito (Algeria)
 Ordine nazionale al merito (Benin)
 Ordine nazionale al merito (Bhutan)
 Ordine nazionale al merito (Ecuador)
 Ordine nazionale al merito (Francia)
 Ordine nazionale al merito (Gabon)
 Ordine nazionale al merito (Guinea)
 Ordine nazionale al merito (Malta)
 Ordine nazionale al merito (Mauritania)
 Ordine nazionale al merito (Paraguay)
 Ordine nazionale al merito (Togo)